Бе́льских — русская фамилия. Известные носители:

 Бельских, Андрей Николаевич (род. 1962) — российский медик, специалист в области экстракорпоральной детоксикации, генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент РАН (2016).
 
 Бельских, Раиса Алексеевна (1934—2012) — советский агроном, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.